Нопал Алто има више значења:

 Нопал Алто (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нопал Алто (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику